Knud Andersen kan henvise til flere personer:

 Knud Andersen (atlet), (aktiv i 1920'erne og 1930'erne) – dansk atlet
 Knud Andersen (zoolog), (1867-1918) – dansk zoolog
 Knud Andersen (forfatter) (1890-1980) – dansk forfatter
 Knud Andersen (fodboldspiller, født 1899) (1899-?) – dansk fodboldspiller fra B 93
 Knud Andersen (fodboldspiller, født 1900) (1900-1967) – dansk fodboldspiller fra B1903 samt spillede to A-landskampe
 Knud Andersen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller fra Randers Freja
 Knud Andersen (kreditforeningsdirektør) (1911-1983) – dansk landsretssagfører og kreditforeningsdirektør
 Knud Andersen (maler) (født 1945) – dansk maler og grafiker
 Knud Andersen (amtsborgmester) (født 1947) – dansk fhv. amtsborgmester i Bornholms Amt
 Knud Andersen (atletiktræner) (født 1962-01-11) – atletiktræner
 
Desuden:
 Knud Hee Andersen (1886-1964) – dansk stiftsprovst